Walter Haesaert (Merendree, 13 januari 1935) is een Vlaams prozaïst en dichter.

Levensloop 
Haesaert doorliep de Grieks-Latijnse humaniora aan het Sint-Jozefscollege in Tielt, werd vervolgens letterkundig regent en leraar aan de rijksmiddelbare school in Tielt.

In 1965 verscheen bij Kentaur te Antwerpen zijn roman Vivomanen.

Hij debuteerde in 1967 als dichter met Kleine Prins, poëzie waarin thema's zoals eenzaamheid en dood vanuit een sterk melancholisch gevoel worden beschreven, naast momenten van intens geluk.

In Poëziekrant 5/2015 merkte Stefan Van den Bossche op dat Haesaerts eerste gedichten een grote mate van verwondering bevatten en dat Saint-Exupéry nooit ver weg was. 

In 1969, twee jaar na zijn debuut, verscheen de bundel Droevig feest.

De poëzie van Haesaert vertoonde een esthetische gerichtheid die samenging met een grote taalvirtuositeit, zoals tot uiting kwam in Droevig feest en Koudbloedig. In warme en koelere gronden (1972) en Langzaam naar het zand (1976) vertolkte hij een sterkere aanvaarding van het leven. 

Haesaert schreef ook proza, zoals de romans Vivomanen (1965) en Regenvogels (1970). Vooral zijn originele en fijnzinnige dierenverhalen uit Onder de dierenriem (1974) werden gunstig onthaald.

Haesaert werkte ook als literair criticus en vertaler en publiceerde in diverse literaire tijdschriften, zoals Dietsche Warande en Belfort en Nieuw Vlaams Tijdschrift.

Haesaerts laatste bundel Een warme holte, uit 1979, bevatte 31 titelloze gedichten. 

Walter Haesaert vierde op 13 januari 2015 zijn 80ste verjaardag en bij die gelegenheid verscheen zijn verzameld werk onder de titel Droevig feest.

Publicaties 
 Vivomanen, roman, Antwerpen: Uitgeverij De Kentaur, 1965.
 Kleine prins, dichtbundel, Antwerpen, Uitgeverij Libris, 1967.
 Droevig feest, dichtbundel, Brugge, Desclée de Brouwer,1969.
 Koudbloedig, dichtbundel, Brugge, Desclée de Brouwedrd, 1970.
 Regenvogels, roman, Antwerpen/Utrecht, Standaard Uitgeverij, 1970.
 Over warme en koelere gronden, dichtbundel, Brugge: Orion – N.V. Desclée De Brouwer, 1972.
 Onder de dierenriem, verhalen, 	Brugge: Orion & Den Haag: Uitgeverij Scheltens & Gitay, 1974.
 Langzaam naar het zand, dichtbundel, Brugge: Orion & Den Haag: Uitgeverij Scheltens & Gitay, 1976. 1974.
 Een warme holte, dichtbundel, Brugge, Orion/Colibrant, 1979.
 Droevig feest, verzamelde gedichten, Telt, Lannoo, 2015.

Eerbetoon 
 1963: Prijs van het tijdschrift ‘Nieuwe Stemmen’. 
 1963: Baziel de Craene-prijs. 
 1963: Premie in de Poëzieprijs van Heist.
 1964: Tweede prijs in de driejaarlijkse Clara Hamendt-wedstrijd voor poëzie.
 1964: Provinciale prijs van Oost-Vlaanderen (debutantenprijs) voor zijn roman Vivomanen.
 1964: Laureaat in de gemeenschappelijke wedstrijd B.R.T.-Nederlandse Radio Unie voor radioverhalen.
 1965: Provinciale prijs van Oost-Vlaanderen, de Prijs voor Letterkunde, voorbehouden aan de novelle.
 1966: Tweede prijs voor poëzie in de Faun-wedstrijd.
 1973: Literaire Prijs van de Provincie West-Vlaanderen voor Onder de dierenriem.
 2015: Prijs van de Vereniging van West-Vlaamse schrijvers.

Literatuur 
 Willy SPILLEBEEN, De dichter Walter Haesaert, in: Ons Erfdeel, 1973.
 Paul HARDY, Walter Haesaert, in: Bij benadering. Dagwerk van een recensent, 1973.
 Fernand BONNEURE, Walter Haesaert, in: Lexicon van West-Vlaamse schrijvers, Deel 2, Torhout, 1985.
 HANDTPOORTER, Walter Haesaert, in: P. Huys (red.). Oostvlaamse literaire monografieën, deel 8,  1986.
  Hugo BREMS, Walter Haesaert: “Zij was de tederste van alle tederheden”, VWS-cahiers nr. 179, 1996.
 Stefan VAN DEN BOSSCHE, In de natuur genesteld. Over Droevig feest. Verzamelde gedichten van Walter Haesaert, in: Poëziekrant, september-oktober 2015.

Externe links 
 Walter Haesaert op dbnl
 Walter Haesaert op Schrijversgewijs

Vlaams schrijver
Vereniging West-Vlaamse schrijvers